Little by Little (band), een Japanse rockband
 Little by Little (Tommy Emmanuel), een album van de gitarist Tommy Emmanuel
 Little by Little (Oasis), een nummer van Oasis
 Little by Little (Rolling Stones), een nummer van The Rolling Stones
 Little by Little (Dusty Springfield), een nummer van Dusty Springfield
 Little by Little (Lisa Lois), een single van Lisa Lois